Fradette peut faire référence à :

Patronyme 
 Julie Fradette (1972-), professeure québécoise d'université ;
  (1969-), joueuse québécoise de softball ;
 Tharsis Fradette (1942-2021), chanteur québécois.

Toponyme 
 L', cours d'eau au Québec ;
 Le , lac dans la région québécoise de Mauricie ;
 Le , au Québec.

Voir aussi 
 
 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme québécois